Excentricidad puede referirse a:

 La excentricidad; en geometría, parámetro que determina el grado de desviación de una sección cónica con respecto a una circunferencia.
 La excentricidad; en astronomía, parámetro que determina el grado de desviación, en la órbita de un objeto astronómico, de una circunferencia perfecta.
 La excentricidad; en las ciencias sociales, el comportamiento extraño o inusual de un individuo.
 La excentricidad; en teoría de grafos, la máxima distancia entre un vértice y cualquier otro vértice de un grafo conexo.

Enlaces externos